Бюллі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Бюллі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Бюллі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона